Az  1970-es úszó-Európa-bajnokságon a női 400 méteres vegyesúszás selejtezőit szeptember 5-én, a döntőt szeptember 6-án rendezték. A versenyszámban 27-en indultak. A győztes, az NDK-beli Evelyn Stolze lett Európa-csúccsal.

A magyar színeket Törzs Mária és Tóth Zsuzsa képviselte.

Rekordok

A versenyen új rekord született:

Eredmények 
A rövidítések jelentése a következő:

Selejtezők

Döntő

Források
 
 

1970-es úszó-Európa-bajnokság